Ильюшино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ильюшино — агрогородок в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Ильюшино — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Ильюшино — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Ильюшино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

См. также 
 Ильюшин
 Ильюшка